Slovo pluviál (z lat. pluvialis od pluvia déšť) má vícero významů:

 pluviál (liturgický oděv) – bohatě vyšívaný liturgický plášť (původně venkovní plášť proti dešti)
 pluviál (pleistocén) — období silných dešťů a mírného klimatu v tropických a subtropických šířkách. Odpovídá době, kdy v mírném pásu panovala doba ledová